Права человека в Кыргызской Республике закреплены Конституцией, главным образом — в разделе втором, «Права и свободы человека и гражданина». Кыргызская Республика является членом ООН, ОБСЕ и СНГ. Конституционный суд упразднён в 2010 году; функции конституционного контроля согласно ст. 97 новой конституции, принятой летом 2010 года, стала выполнять особая Конституционная палата Верховного суда, работу которой регулирует конституционный закон (работает с 2013 года). С 2002 г. существует должность омбудсмена (акыйкатчы).

Участие в международной системе защиты прав человека

Примечания

Внешние ссылки
Государственные органы:
Омбудсмен 
Национальный доклад по правам человека в Кыргызской Республике, 2010
Национальная программа «Права человека» на 2002—2010 гг., 2002
Межгосударственные организации:
Права человека в Киргизии на портале УВКПЧ ООН 
Документы БДИПЧ ОБСЕ  и СНГ  о выборах в Киргизии
Документы Венецианской комиссии по Киргизии
Иностранные государства:
 Доклады ГосДепа США по Киргизии 
Негосударственные организации:
 Киргизия на портале «Права человека в Центральной Азии»
 Документы о Киргизии на портале «Хьюман Райтс Вотч» 
 Раздел о Киргизии доклада-2010 «Международной амнистии» 
 Раздел о Киргизии доклада-2010 «Freedom House» 
 Центр Содействия Международной Защите 
 Права человека в Киргизии
 Кыргызский комитет по правам человека 
 Киргизия  на сайте Права человека в России

Право Киргизии